Casa Minerbi-Del Sale – edificio di origine medievale in via Giuoco del Pallone a Ferrara
 Del Sale – famiglia nobile presente a Ferrara tra il XIII e il XVI secolo
 Palazzo Del Sale-Balbo – palazzo quattrocentesco nel centro rinascimentale di Ferrara